Джордж Элсуорт Уайли (; , Литтл Фоллс, Нью-Йорк — , Литтл Фоллс, Нью-Йорк) — американский велогонщик, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Уайли соревновался в четырёх гонках из семи. В заезде на 5 миль он стал вторым, а на 25 миль третьим, выиграв в итоге серебряную и золотую медаль. Кроме этого, на дистанции 0,5 мили он дошёл до финала и занял последнее четвёртое место, а в 1 мили остановился на полуфинале.

Ссылки 
 Джордж Уайли на sports-reference.com  
 

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Велогонщики США
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1904 года